Bombycillidae é uma família de aves da ordem Passeriformes.

Filogenia

Referências 
Passerida